De Beker van Finland 2002 (Fins: Suomen Cup) was de 48ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 9 november met de finale in het Finnair Stadium in Helsinki. FC Haka Valkeakoski won de beker voor de elfde keer (na 1955, 1959, 1960, 1963, 1969, 1977, 1982, 1985, 1988 en 1997) in de clubgeschiedenis door FC Lahti met 4-1 te verslaan.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2002
Fins voetbalelftal in 2002

2002
Finland